Переможцем турніру попереднього року був швейцарець Стен Вавринка, однак він не зміг захищати свій титул через травму. Знявся з турніру також минулорічний фіналіст Новак Джокович. Переміг у турнірі Рафаель Надаль. Він виграв титул чемпіона США втретє й здобув 16-ий титул Великого шолома. 

Перед початком турніру на звання першої ракетки світу претендували Енді Маррі, Рафаель Надаль та Роджер Федерер. Маррі знявся з турніру перед його початком, тому претендентами залишилися лише Надаль та Федерер. Програш Федерера в чвертьфіналі забезпечив Надалю збереження звання першої ракетки світу. 

Україну в турнірі представляв Олександр Долгополов. У першому колі він переміг німця Яна-Леннарда Штруффа, а в другому чеха Томаша Бердиха. У третьому колі Долгополов здолав Віктора Троїцького із Сербії. У четвертому колі він програв іспанцю Рафаелю Надалю.

Сіяні гравці 

Жирним шрифтом - продовжують змагання.
(в дужках) - раунд вибуття зі змагання

  Рафаель Надаль (чемпіон) 
  Енді Маррі (знявся)
  Роджер Федерер (чвертьфінал)
  Александер Звєрєв (2 коло)
  Марін Чилич (3 коло)
  Домінік Тім (4 коло)
  Григор Дімітров (2 коло)
  Джо-Вілфрід Тсонга (2 коло)
  Давід Гоффен (4 коло)
  Джон Ізнер (3 коло)
  Роберто Баутіста Агут (3 коло)
  Пабло Карреньйо Буста (півфінал)
  Джек Сок (1 коло)
  Нік Кирйос (1 коло)
  Томаш Бердих (2 коло)
  Люка Пуй (4 коло)
  Сем Кверрі (чвертьфінал)

<ol start="18">
  Гаель Монфіс'' (3 коло)
  Жиль Мюллер'' (2 коло)
  Альберт Рамос Віньолас'' (2 коло)
  Давид Феррер'' (1 коло)
  Фабіо Фоніні'' (1 коло)
  Міша Звєрєв'' (4 коло)
  Хуан Мартін дель Потро'' (півфінал)
  Карен Хачанов'' (1 коло)
  Рішар Гаске'' (1 коло)
  Пабло Куевас'' (1 коло)
  Кевін Андерсон'' (фінал)
  Дієго Шварцман'' (чвертьфінал)
  Адріан Маннаріно'' (1 коло)
  Фелісіано Лопес'' (3 коло)
  Робін Гасе'' (1 коло)
  Філіпп Кольшрайбер'' (4 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки 

Відкритий чемпіонат США з тенісу
2017 у тенісі